Aeroporto di Kiev-Boryspil' – principale aeroporto internazionale, situato a 29 km a est della città
 Aeroporto di Kiev-Hostomel' – aeroporto cargo, situato a nord-ovest della città
 Aeroporto di Kiev-Žuljany – aeroporto internazionale, situato a sud-est della città